Sound of the Underground se poate referi la:

 Sound of the Underground (album) — albumul de debut al grupului Girls Aloud; 
 Sound of the Underground (cântec) — discul single de debut al aceluiași grup și piesa de titlu a albumului.